Jubileum Volume III е трети компилационен албум на шведската екстремна група Bathory. Песента In Nomine Satanas е алтернативна версия на Bond of Blood от албума Twilight of the Gods (1991).

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Албуми на Батори
Музикални албуми от 1998 година